

Patronyme 

 Léon Dens, (1869-1940), homme politique belge
 Michel Dens, (1911-2000), baryton français
 Tuur Dens (2000-), coureur cycliste belge

Sigle 

 Diplôme de l'École normale supérieure (Ulm)

Homonymie
Homonymie de patronyme